Sinau oder Sintau steht für:

 Spitzlappiger Frauenmantel
 Gelbgrüner Frauenmantel